Polycarpou ist der Familienname folgender Personen
 Andy Polycarpou (* 1958), englischer Fußballspieler
 Eve Polycarpou, britische Schauspielerin, Komikerin und Musikerin
 Peter Polycarpou, britischer Schauspieler und Musicaldarsteller